Carnes ist der Familienname folgender Personen:

 Kim Carnes (* 1945), US-amerikanische Musikerin und Komponistin
 Ryan Carnes (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas P. Carnes (1762–1822), US-amerikanischer Politiker

Carnes ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Carnes (Iowa)
 Carnes (Mississippi)
 Carnes (Texas)
 Carnes Creek (Georgia)
 Carnes Crossroad (South Carolina)

Sonstiges
 Carnes Crag, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Mount Carnes, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Karnes